Die Saisonbilanzen von Exeter City zeigen für jede Saison die Platzierung, die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte. Zusätzlich wird das Abschneiden im FA Cup sowie dem League Cup genannt. Am organisierten Spielbetrieb nimmt Exeter City seit dem Jahr 1908 teil, aktuell spielt der Verein in der viertklassigen Football League Two. Größte Erfolge sind der zweite Platz in der drittklassigen Third Division 1932/33 sowie das Erreichen des Viertelfinales im FA Cup 1930/31 und 1980/81.

Saisonbilanzen 
 Saison: Nennt die jeweilige Spielzeit.
 Ligazugehörigkeit: Nennt den Namen der Spielklasse, in der gespielt wurde.
 Platz: Nennt die Platzierung des Vereins in der Liga.
 S: Nennt die Anzahl der gewonnenen Spiele des Vereins.
 U: Nennt die Anzahl der Spiele des Vereins, die unentschieden endeten.
 N: Nennt die Anzahl der verlorenen Spiele des Vereins.
 Tore: Nennt das Torverhältnis. Die Zahl vor dem Doppelpunkt nennt die Anzahl der erzielten Tore, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der kassierten Tore.
 Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte. Bis zum Sommer 1981 gab es für einen Sieg zwei Punkte, danach wurde die Drei-Punkte-Regel eingeführt.
 FA Cup: Nennt das Abschneiden des Vereins im FA Cup. Genannt wird jeweils die erreichte Runde.
 League Cup: Nennt das Abschneiden des Vereins im League Cup. Genannt wird jeweils die erreichte Runde.

Statistiken

Ewige Bilanz des Vereins 
 Jahre: Nennt die Zeiträume, in denen Exeter City in der angegebenen Liga spielte.
 Liga: Nennt das Niveau der Spielklasse, in denen Exeter City in den angegebenen Zeiträumen spielte.
 S: Nennt die Anzahl der Spiele des Vereins.
 S: Nennt die Anzahl der gewonnenen Spiele des Vereins.
 U: Nennt die Anzahl der Spiele des Vereins, die unentschieden endeten.
 N: Nennt die Anzahl der verlorenen Spiele des Vereins.
 Tore: Nennt das Torverhältnis. Die Zahl vor dem Doppelpunkt nennt die Anzahl der erzielten Tore, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der kassierten Tore.
 Punkte: Nennt die Anzahl der tatsächlich erzielten Punkte. Bis zum Sommer 1981 gab es für einen Sieg zwei Punkte, danach wurde die Drei-Punkte-Regel eingeführt. In Klammern angegeben ist die Punktzahl, die bei der Anwendung der heute gültigen Drei-Punkte-Regel erreicht worden wäre.

Abschneiden in der Liga

Abschneiden in den Pokalwettbewerben

Weblinks 
 Football Club History Database: Exeter City, in: fchd.info, abgerufen am 9. Januar 2015 (englisch).

Liste (Fußballdaten nach Verein)
Exeter City, Saisonbilanzen